Lowry pode referir-se a:
Ácido de Lowry (ou ácido de Brønsted-Lowry): referência ligeira, pouco comum, a uma espécie química entendida como ácido conforme a Teoria ácido-base de Brønsted-Lowry;
Lowry (Dacota do Sul): município do Condado de Walworth, no estado estadunidense Dacota do Sul;
Lowry, Malcolm: romancista e poeta inglês (1909 — 1957);
Lowry, Thomas Martin: o químico britânico (1879 — 1947);
Teoria ácido-base de Brønsted-Lowry: a teoria ácido-base protônica formulada, em 1923, por Lowry, T. M., em simultâneo com Brønsted, J. N..

Desambiguação